Edificis:

 Les Serres (Navès), masia de Navès (Solsones)
 mas les Serres, masia a Sant Hilari Sacalm (la Selva)
 Nucli de població: Les Serres (Sant Martí de Llémena), nucli de població del terme municipal de Sant Martí de Llémena, al Gironès
 Partida rural: Les Serres (Aramunt), partida rural d'Aramunt, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Orografia:
 Les Serres (Borrassà), serra del terme municipal de Borrassà, a l'Alt Empordà
 Les Serres (Castellvell del Camp), partida rural i urbanització del terme municipal de Castellvell del Camp, al Baix Camp
 Les Serres (Cantallops), serra entre els municipis de Cantallops i de Sant Climent Sescebes a la comarca de l'Alt Empordà 
 Les Serres (Cornellà del Terri), serra del terme municipal de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany

 Les Serres (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura), serra del terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, al Baix Empordà
 Les Serres (Llorac), serra entre els municipis de Llorac i Savallà del Comtat, a la comarca de la Conca de Barberà
 Les Serres (Palamós), serra del terme municipal de Palamós, a la comarca del Baix Empordà
 Puig de les Serres, muntanya del terme municipal de Sant Martí de Llémena a la comarca del Gironès
 Barranc de les Serres (la Torre de Cabdella), barranc del terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà
 Serres amb complement localitzador:
 Serres del Camp, serra situada als termes municipals de Bellcaire d'Urgell i la Sentiu de Sió, a la comarca de l'Urgell
 Serres de Llevant, alineació muntanyosa de Mallorca orientada de nord nord-est a sud sud-oest 
 Serres de Seró, serra situada al terme municipal d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera
 Serres de Tudela, serra situada al terme municipal d'Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera
 Serres de Vilanova, serra situada als termes municipals de Soses i Torres de Segre a la comarca del Segrià